Bundestagswahlkreis 194 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Gera – Greiz – Altenburger Land (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Gera – Jena – Saale-Holzland-Kreis (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Erfurt – Weimar – Weimarer Land II (2005)
 Bundestagswahlkreis Erfurt (2002)
 Bundestagswahlkreis Tübingen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Reutlingen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Biberach (1949 bis 1961)